Satre steht für:

 Satre (Gemahlin von Ramses I.) (um 1290 v. Chr.), Gemahlin von Pharao Ramses I.
 Satre, Zugehöriger des thrakischen Volkes, siehe Satren

Satre ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Raquel Satre (1925–2014), uruguayische Sopranistin
 Karl Magnus Satre (1904–1955), US-amerikanischer Wintersportler
 Paul Ottar Satre (1908–1984), US-amerikanischer Wintersportler

Siehe auch:

 Sartre (Begriffsklärung)